Kii (provincie), een voormalige provincie van Japan in het zuidelijke deel van Honshu 
Kii (schiereiland), het  grootste schiereiland van het eiland Honshu in Japan
Kii (gebergte)